PIAG steht für:
 PIAG, die Immobiliengesellschaft der PORR Gruppe, siehe UBM Realitätenentwicklung
 PIAG (Privat Invest Bank), siehe Zürcher Kantonalbank Österreich

Abkürzung